Venus im Pelz ist der Titel von:

 Venus im Pelz, Novelle von Leopold von Sacher-Masoch (1870), sowie deren filmischen Adaptionen:
 Venus in Furs (1965), US-amerikanischer Kurzfilm von Piero Heliczer
 Venus im Pelz (1967), US-amerikanischer Film von Joseph Marzano
 Venus im Pelz (1969, Franco), britisch-deutsch-italienischer Film von Jess Franco
 Venus im Pelz (1969, Dallamano), deutsch-italienischer Film von Massimo Dallamano
 Venus im Pelz (1994), niederländischer Film von Victor Nieuwenhuijs und Maartje Seyferth
 Venus im Pelz (2013), französischer Film von Roman Polański, Adaption des gleichnamigen Bühnenstücks von David Ives
 Venus im Pelz (Gemälde), Gemälde eines flämischen Meisters, ca. Mitte 17. Jahrhundert

Siehe auch:
 Venus in Furs
 Venus in Fur